Ordo (łac. kolejność, następstwo; l.mn. ordines) – określone następstwo szeregu stóp rytmicznych (modi) w średniowiecznej notacji modalnej. Wprowadzenie ordines przypisuje się Leoninusowi i Perotinusowi ze Szkoły Notre-Dame (ok. 1200). 

Ordines oddzielane były od siebie kreską (divisio modi), dziś transkrybowaną jako pauzę. Ordo wskazuje, ile razy należy powtórzyć schemat rytmiczny określonego modus.

Bibliografia 
 
 Hoppin, Richard H. Medieval Music, New York, W.W. Norton & Co, 1978 .

Zobacz też 
 Izorytmia
 Modus
 Notacja modalna
 Motet
 Szkoła paryska
 Ars antiqua
 ordo – rząd – kategoria systematyczna
Rytm
Teoria muzyki średniowiecznej